Cour est un nom commun qui se retrouve aussi comme nom propre en tant que toponyme ou patronyme.

Nom commun 
La cour était un espace découvert et clos, faisant partie d’un ensemble de bâtiments. Ce sens est resté aujourd'hui pour désigner :
 une cour (voie) ;
 une cour d'immeuble ;
 dans une monarchie, la cour est l'ensemble des courtisans, incluant les favoris (comites) du monarque, tenus de résider auprès de lui et de l’accompagner dans ses déplacements à travers le royaume ;
 une , un  tribunal : cour d'appel, cour d'assises, cour de cassation, cour des comptes, cour martiale, haute cour de justice, cour internationale de justice ;
 une cour de récréation dans une école ;
 une cour anglaise, élément d'architecture ;
 une .

Cour est un odonyme, c'est-à-dire un nom de voie, dérivé du terme précédent.

Patronyme 

 Dom Didier de La Cour de La Vallée (1550-1623), religieux bénédictin français ;
 Jean Del Cour (1631-1707), sculpteur belge ;
 Jacques Mathon de La Cour (1712-1777), mathématicien et musicien français ;
 Joseph Mathon de La Cour (1738-1793), son fils, homme de lettres français ;
 Janus La Cour (1837-1909), peintre danois ;
 Poul La Cour (1846-1908), météorologue danois ;
 Paul Le Cour (1871-1954), écrivain français ;
 Jean Le Cour-Grandmaison (1883-1974), officier de marine et homme politique français ;
 Paul La Cour (1902-1956), écrivain danois ;
 Pierre Cour (1916-1995), parolier français ;
 Olivier Le Cour Grandmaison (1960-), historien français.

Toponymie 

 Cour (Stoumont), hameau belge de la commune de Stoumont ;
 Cour-sur-Heure, section de la commune belge de Ham-sur-Heure-Nalinnes dans la province de Hainaut ;
 Cour (Baume-les-Dames), ancienne commune française du Doubs, intégrée à Baume-les-Dames ;
 Cour (Saint-Maurice), ancienne commune française du Doubs, intégrée à Cour-Saint-Maurice ;
 Cour (Isère), ancienne commune française de l’Isère, intégrée à Cour-et-Buis ;
 Cour-Cheverny, commune française de Loir-et-Cher ;
 Cour-l'Évêque, commune française de la Haute-Marne ;
 Cour-sur-Loire, commune française de Loir-et-Cher ;
 La Cour-Marigny, commune française du Loiret ;
 Bessey-la-Cour, commune française de la Côte-d'Or ;
 Landouzy-la-Cour, commune française de l’Aisne ;
 Nampcelles-la-Cour, commune française de l’Aisne ;
 Saint-Ouen-de-la-Cour, commune française de l’Orne ;
 Saint-Pierre-la-Cour, commune française de la Mayenne.

Autres 
 Le côté cour, au théâtre, est le côté droit de la scène, vu de la salle, et par opposition au côté jardin.
 Côté Cour est une école de formation de l’acteur au théâtre et au cinéma située à Paris.
 La cour est le lieu de la vie palatine et des réceptions diplomatiques des princes dans les palais (voir aussi : courtisan).
 Cour de France
 Dans un sens proche, on appelle  une instance judiciaire et plus généralement un tribunal et, par métonymie, les juges d’un tribunal (voir aussi cour martiale).
 Faire la cour consiste à pratiquer la séduction amoureuse.
 Le .

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme